Quatre navires de lUS Navy'' ont été nommés USS Hartford''' :
L' est un sloop de l’US Navy, le premier à porter le nom d'Hartford, la capitale du Connecticut.
L' est un sous-marin nucléaire d'attaque américain de classe Los Angeles nommé d'après Hartford dans le Connecticut.

Hartford